Toponímia:
 Can Palol, edifici de Sant Gregori
 Castell de Palol, diversos indrets
 Mas Palol, edificació de Palol (Torroella de Fluvià)
 Palol (Ceret), poble i antiga comuna del terme comunal de Ceret, al Vallespir
 Palol (Elna), despoblat de la comuna d'Elna, al Rosselló
 Palol (Figueres), o Palol de Vila-sacra, entitat de població del municipi de Figueres
 Palol (Torroella de Fluvià), o Palol de Fluvià, entitat de població del municipi de Torroella de Fluvià 
 Palol d'Onyar, entitat de població del municipi de Quart
 Palol de Farga, nucli de població del municipi de Cornellà del Terri
 Palol de Revardit, municipi de la comarca del Pla de l'Estany
 Palol de Sabaldòria, nucli de població de Vilafant
 Palol de Vila-robau, antiga parròquia de Sant Genís de Palol, al municipi de Ventalló 
 Pla de Palol, topònim del municipi de Vilademuls
 Plana de Palol, topònim de Torroella de Fluvià
 Biografies:
 Berenguer de Palol, trobador rossellonès 
 Miquel de Palol i Felip (Girona 1885 - 1965), escriptor
 Miquel de Palol i Muntanyola, arquitecte, poeta i narrador
 Pere de Palol i Poch (Girona, 1860-1935), poeta
 Pere de Palol i Salellas (Girona, 1923 - Barcelona, 2005), arqueòleg
 Miscel·lània: Premi Miquel de Palol de poesia, premi literari de poesia en llengua catalana que forma part dels Premis Literaris de Girona